Angiolillo ist der Familienname folgender Personen:
 Luciana Angiolillo (* 1925), italienische Schauspielerin
 Michele Angiolillo (1871–1897), italienischer Anarchist
 Renato Angiolillo (1901–1973), italienischer Journalist und Filmschaffender